Heisler steht für:
 Heisler (Alberta) eine Stadt in Kanada in Alberta
 eine Bauart von Dampflokomotiven, siehe Getriebelokomotive#Bauart Heisler

Heisler ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Heisler (* 1949), deutscher Konzertveranstalter und Arzt
 August Heisler (1881–1953), deutscher Arzt
 Charlene Heisler (1961–1999), kanadische Astronomin
 Elfriede Heisler (1885–1919; eigentlich Elfriede Quabius), deutsche Schauspielerin
 Frederik Heisler (* 1988), deutscher Schlagzeuger, Komponist und Konzertveranstalter
 Jindřich Heisler (1914–1953), tschechischer Autor und Maler des Surrealismus
 Josef Heisler (1911–1982), tschechoslowakischer und englischer Autor
 Gerhard Heisler (* 1941), deutscher Fotograf
 Gregory Heisler (* 1954), amerikanischer Fotograf
 Martin Heisler (* 1977), deutscher Filmproduzent
 Philipp Jakob Heisler (1718–1781), deutscher Rechtswissenschaftler
 Stuart Heisler (1894–1979), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Heißler